Джеффри (Джефф) Томас Алу () — американский музыкант и , ,  и астроном-любитель, первооткрыватель комет и астероидов, который участвовал в обзоре PCAS по поиску астероидов. В период 1987 по 1993 год в Паломарской обсерватории им было обнаружено в общей сложности 24 нумерованных астероидов, а также несколько околоземных. Также, совместно со своими коллегами Элеанорой Хелин и Brian P. Roman, им было открыто две короткопериодических кометы 117P/Хелин — Романа — Алу и 132P/Хелин — Романа — Алу .

С 1984 по 1986 год учился в школе музыки «Eastman School of Music» в Рочестере. Полученные там знания он углубил в Университете Чепмена в городе Ориндж, где он обучался с 1989 по 1992 год и который закончил со степенью бакалавра в области музыки. С февраля 1991 по апрель 1993 года работал научным сотрудником в Лаборатории реактивного движения в городе Пасадина, Калифорния, но с 1993 года создал свою собственную компанию графики и анимации в городе Ирвайн, Калифорния и стал работать в ней .

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Грэм Белл
 Гари Хуг
 Роберт Линдерхолм

Примечания

Ссылки 
 Alu’s Persönliche Home Page 

Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет